(1845-1930), intellectuel serbe
 (né en 1991), homme politique serbe
Milan Savić (né en 1994), footballeur serbe
Milan Savić (né en 2000), footballeur bosnien